Józef Korzeniowski (1797–1863) – polski pisarz 
 Józef Korzeniowski (1806-1870) – profesor Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie
 Józef Korzeniowski, Joseph Conrad (1857–1924) – angielski pisarz polskiego pochodzenia
 Józef Korzeniowski (1863–1921) – polski historyk
 Józef Korzeniowski (1934–1993) – polski aktor